Alfred Stingl  ist der Name folgender Personen:

* Alfred Stingl (Politiker) (* 1939), österreichischer Politiker
 Alfred Stingl (Komponist) (* 1952), österreichischer Komponist und Musikpädagoge